

Sciences 
 Baromètre, instrument de mesure de la pression atmosphérique

Sciences Humaines et sociales 
 Baromètre des inégalités et de la pauvreté (dit aussi BIP40)
 Baromètre de la corruption édité par Transparency International
 Baromètre mondial de l'espoir économique édité par l'Institut Gallup international

Autres 
 Baromètre est le nom donné à l'insigne officiel remis aux députés et sénateurs en France.
 Baromètre de Bohr (légende urbaine)
 Le Baromètre ou la Pluie et le beau temps (vaudeville)